Gollum — один из ключевых персонажей произведений Джона Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин Колец».
 Gollum — род акул семейства ложнокуньих.